Zugehör steht für:
 Zugehör (Österreich)
 Zugehör (Schweiz)

Personen:
 Horst Josef Zugehör (* 1936), deutscher Jurist und Richter am Bundesgerichtshof
 Torsten Zugehör (* 1972), deutscher Lokalpolitiker, Oberbürgermeister der Lutherstadt Wittenberg

Siehe auch:
 Zubehör

en:Appurtenance